Alejandra puede referirse a:
 Alejandra Fiódorovna Románova, emperatriz de Rusia.
 Alejandra de Dinamarca, reina Alejandra del Reino Unido.
 Alejandra Pávlovna Románova, gran duquesa de Rusia.
 Salomé Alejandra reina de Judea.
 Alejandra de Grecia, princesa Alejandra de Grecia.
 Alejandra Feodorovna, zarina de Rusia.

También: 
 Alejandra, película dirigida en 1956 en Argentina por Carlos Schlieper.
 Alejandra, comuna de la provincia de Santa Fe (Argentina).
 Alejandra, telenovela venezolana de 1994.
 (54) Alexandra, un asteroide del cinturón principal.